«Великая битва слона с китом» — рисованный мультфильм 1992 года.

Сюжет 
Мультфильм о двух великанах Слоне и Ките. Это аллегорическая история для детей и взрослых о сражении двух гигантов суши и моря — Слона и Кита, которые приходят к осознанию вечной истины: воинственная нетерпимость друг к другу разрушительна, бесчеловечна, абсурдна и сделали маленькое перемирие. 
В мультфильме не произносится ни одного слова, звучит лишь музыка.

Съёмочная группа 

{| class="standard"
|-
| Автор сценария || Александр Тимофеевский
|-
| Кинорежиссёр и художник-постановщик|| Эльвира Авакян
|-
| Композитор || Шандор Каллош
|-
| Кинооператор || Михаил Друян
|-
| Звукооператор || Борис Фильчиков
|-
| Художники-мультипликаторы || Анатолий Абаренов, Галина Зеброва, Елена Малашенкова, Эльвира Маслова
|-
| Художники || Татьяна Строева, И. Синкевич, А. Кудряшов, Н. Белова, О. Пильгуль, А. Нежная, А. Агеев
|-
| Ассистент кинорежиссёра || Татьяна Герасименко 
|-
| Монтажница|| О. Долгова
|-
| Редактор || Наталья Абрамова
|-
| Директор съёмочной группы || Лилиана Монахова
|}
 Съёмочная группа приведена по титрам мультфильма. 

 Издания на DVD 
В 2005 году вышел мультипликационный сборник «Про мамонтёнка'''» на DVD. Дистрибьютор: Крупный план. В сборник входили:

«Про мамонтёнка» (1983), «Слонёнок» (1967), «Слонёнок и письмо» (1983), «Слонёнок пошёл учиться» (1984), «Слонёнок заболел» (1985), «Слонёнок-турист» (1992), «Великая битва слона с китом» (1992), «Храбрец-удалец» (1976), «В гостях у лета» (1972).

Литература 
 Энциклопедия отечественной мультипликации, авт. Сергей Капков, изд. Алгоритм, 2006 — Всего страниц: 812

Ссылки 
 «Великая битва слона с китом» на afisha.ru https://www.youtube.com/watch?v=-bV8dHhPKNY https://www.youtube.com/watch?v=Y5d1De2HhHA https://www.youtube.com/watch?v=6irrQ0fJLuk

Рисованные мультфильмы России 1992 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по сценариям Александра Тимофеевского
Мультфильмы о слонах
Мультфильмы о морских обитателях